Straight from the Lab är en EP från Eminem från 2003.

Låtlista 
 Monkey See, Monkey Do
 We As Americans
 Love You More
 Can-I-Bitch
 Bully
 Come On In feat. D12
 Hailie's Revenge feat. D12 & Obie Trice

Externa länkar 
 Straight from the Lab är en piratkopia

Album av Eminem
Amerikanska EP-skivor
EP-skivor 2003